Az 1969–1970-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 36. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes Ruch Chorzów, és a bronzérmes Górnik Zabrze előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1970
Lengyel 1
Lengyel 1